42822Az MVK Zrt. járműállományát - Miskolc tömegközlekedésében - 141 menetrend szerinti autóbusz (ebből 61 szóló, 90 csuklós, – 120 alacsonypadlós), 31 villamos, valamint 2 nosztalgiabusz és 7 nosztalgiavillamos képzi.

Autóbuszok

Villamosok

Történelmi járművek (beszerzések, selejtezések) 
 Az autóbuszok esetében a járműbeszerzések a teljesség igénye nélkül csak 1973-tól az Ikarus 200-as járműcsalád megjelenésétől szerepelnek.
 A villamosok esetében 1962-től, a „házi csuklósok”, az FVV sorozat („Bengáli”) megjelenésétől.

Buszok 
Az Ikarus 200 széria előtt az alábbi típusok alkották a gépjárműparkot (nem teljes lista):
 Ikarus 180 csuklós
 Ikarus 620 csuklós
 Ikarus 620 szóló
 Ikarus 31

Ikarus 250 (Szóló)

Ikarus 260 (Szóló) 
Eredeti darabszám: 
Motor: Rába D10 UTS 133, Rába D2156 HM 6U, Rába D10 UTS 155, 133 / 142 / 155 kW
Váltó: Voith 851.3-W-15
Méret: 1100*250*310 cm
Befogadóképesség: 22 ülő, 75 álló

 A szóló kocsik nagy része 260.03 típus/szériaszámú
 Az 1982-ben készült buszok érkeztek utoljára harmonikaajtóval és trilex tárcsával.
 A '85-ös kocsik már bolygóajtóval és tárcsás kerékkel álltak forgalomba.

Ikarus 280 (Csuklós) 
Eredeti darabszám: 329
Motor: Rába D10 UTS 133, Rába D10 UTS 180, Rába D2156 HM 6UT, 133 kW / 180 kW
Váltó: Voith 863.3, Voith 851.2
Méret: 1650*250*304 cm
Befogadóképesség: 36 ülő, 111 álló

 Nagyrészt 280.15-ös
 1985-ben érkeztek az utolsó trilex tárcsás kocsik (BZ 08-94, 08-97, 09-00, BX 73-75, 73-80, 73-82)
 Az 1985-ös járművek a (BZ 08-94 -et kivéve) bolygóajtósak
 Az 1986-osok az utolsó harmónikaajtósak

Ikarus 400-as sorozat 
 1993 utolsó napjaiban érkezett meg a 400-as típusú járművek közül az első Miskolcra.
 Az újdonságnak számító "tolócsuklós" Ikarus 435 típusból ekkor még csak kettő közlekedett az országban.
 Hamarosan követte a szóló társa is, az első 415-ös.
 E két járműbe még DAF LT 160G motort szereltek.
 A további járművek már a cég színeiben Rába D-10 -es motorral érkeztek.
 Kielégítik az Euro 2 normát.

Ikarus 415 szóló 
Eredeti darabszám: 9
Motor: DAF L160 LH, Euro 2-es Rába D10 UTSLL 160
Váltó: Voith 851.2, Voith 851.3
Méret: 1150*250*300 cm
Befogadóképesség: 27 ülő, 76 álló
Felszereltség: külső-belső vizuális utastájékoztató berendezés, ABS/ASR

Ikarus 435 csuklós 
Eredeti darabszám: 21
Motor: DAF LT195 H, Euro 2-es Rába D10 UTSLL190
Váltó: ZF 4 HP 590, Voith 863.3
Méret: 1785*250*303 cm
Befogadóképesség: 40 ülő, 128 álló
Felszereltség: külső-belső vizuális utastájékoztató berendezés, ABS/ASR

Ikarus 412 szóló, alacsony padlós 
Eredeti darabszám: 4
Motor: Euro 2-es MAN D 0826 LOH 17, 162 kW
Váltó: Voith 851.3-W-15
Méret: 1200*250*280,5 cm
Befogadóképesség: 28 ülő, 70 álló
Felszereltség: alacsony padlós kivitel kihajtható rámpával, külső-belső vizuális utastájékoztató berendezés, ABS/ASR, 2 db légkondicionált

Ikarus 546 kisbusz

 A 38-as vonalán közlekedett
 A városi forgalomban nem vált be, ezért eladták

Rába Premier 091 szóló, és Rába Premier 291 csuklós 
Szóló:
Eredeti darabszám: 2 
Motor: Euro 2-es MAN D0826 LOH18, 191 kW
Váltó: ZF Ecomat 4 HP 500
Méret: 1200*250*312 cm
Befogadóképesség: 28 ülő, 77 álló
Csuklós:
Eredeti darabszám: 6 (csuklós)
Motor: Euro 2-es MAN D2866 LUH20, 228 kW
Váltó: ZF Ecomat 4 HP 590
Méret: 1800*250*312 cm
Befogadóképesség: 39 ülő, 117 álló
Felszereltség: külső-belső vizuális utastájékoztató berendezés, ABS/ASR

MAN buszok 
Első beszerzés:
 2002 tavaszán érkezett meg a 68 MAN típusú új autóbusz Miskolcra.
 EURO-III normákat kielégítő MAN motorok
 Sötétkék színben érkeztek, a "flottaszín" a festőműhely munkáját dicséri
 Néhány járműben a NAD (New Age Design) nevű reklámcég által üzemeltettett belső kijelző található
Második beszerzés:
 2016 január-február környékén érkezett meg a 75 MAN típusú új autóbusz Miskolcra.
 EURO-VI normákat kielégítő MAN CNG motorok
 Az új villamosokon használt zöld-fehér színkombinációban érkeztek.

MAN NL223 szóló, alacsony padlós 

 váltó	Voith 851.3E
 ablak osztás 1/5 , 0
 viszonylatjelző LED-mátrix (Zöld)
 ülőhely 30
 jelenleg 1 db fut Miskolc utcáin (318)

MAN SL223 szóló                       
 váltó	Voith 854.3E
 ablak osztás 1/3 , 0
 viszonylatjelző LED-mátrix (Zöld)
 ülőhely 26
 jelenleg 3 db fut Miskolc utcáin (412,414,427)

MAN SG263 csuklós 

 váltó	Voith 854.3E
 ablak osztás 1/3 , 0
 viszonylatjelző LED-mátrix (Zöld)
 ülőhely 38
 2022 augusztusi adatok alapján jelenleg 12 db fut Miskolc utcáin (790,793,798,803,805,806,809,812,813,814,822,824)

MAN RH 413 szóló, turistabusz

MAN Lion’s City A21 

 váltó	Voith D854.5
 ablak osztás 1/3 , 0
 viszonylatjelző LED (Narancs)
 ülőhely 31 
 40 db fut Miskolc utcáin

MAN Lion’s City A40 

 váltó	Voith D854.5
 ablak osztás 1/3 , 0
 viszonylatjelző LED (Narancs)
 ülőhely 42
 35 db fut Miskolc utcáin

BYD K9UD 

 meghajtás 2x125kW BYD kerékagymotor
 ülőhely 35
 USB port
 100%-ban elektromos meghajtás
 10 db fut Miskolc utcáin

Neoplan Centroliner N4522 alacsony padlós csuklós busz 

2006-ban álltak forgalomba a miskolci utcákon az első alacsony padlós csuklós autóbuszok. Az autóbuszok kezdetben kerékfedővel lettek ellátva, mára már a felújítást követően csak a 038,040,047 azonosítójú autóbuszokon találhatók meg ezek. 

 váltó	Voith 864.5
 ablak osztás 1/5 , 0
 viszonylatjelző LED-mátrix (Zöld)
 ülőhely 42
 Automata vezérlésű klimatizált utastér
 elektronikus jegykezelő
 EURO-IV MAN motor
 24 db fut Miskolc utcáin

Enterprise Plasma alacsony padlós MIDI busz 

 Az eredeti terveket az Enterprise Bus Ltd. készítette, a HungarianBus megvette a licencet és a Jászkun Volán több céggel együttműködve gyártja
 Korábban Miskolcon már tesztelték ezt a típust
 2008 márciusában 4 db bérelt midi járművet állítottak forgalomba, mely a korábbi tesztekkel ellentétben máshol még nem került forgalomba.
 2008. év végén két új, klímával szerelt kocsi követte
 2009. év elején megvásárolták őket
 váltó: Allison
 Ablak osztás:	1/4
 Viszonylatjelző: LED-mátrix (narancs)
 Ülőhely: 19
 Motor: Euro 4-es Cummins ISBe
 Egy sem fut Miskolc utcáin

Villamosok

FVV (házi csuklós), "Bengáli"

 Miért „Bengáli”? Egyes vélemények szerint a jármű és annak gyártási körülményei miatt, más magyarázat szerint a lomhasága miatt.
 Miért „Házi csuklós”? Ezeket a szerelvényeket a BKV (és jogelődjei) egyik járműjavító üzemében, a háború után Füzesi Árpád (a háborúban gyanús körülmények közt eltűnt dolgozójuk, művezető) nevét felvevő üzemében készült, eredetileg egy két önálló kocsi felújításaként. A GANZ ekkor kezdte a saját csuklós szerelvényeit „ipari csuklós” jelzővel illetni.
 Habár a pótkocsis szerelvények után hatalmas újításnak tűnt a nagy utaslétszámot befogadó csuklós, de már tervezésekor is elavultnak számított.
 Magyarországon összesen 181 db. Bengáli készült, a korszerűtlen konstrukció ellenére is több, mint amennyi Ganz ipari csuklós.
 Gyártása kezdetben a Füzesi Főműhelyben történt, később, átmenetileg a MÁV Debreceni Járműjavítójában, végül a Debreceni Közlekedési Vállalatnál.

FVV 1100 CSM–2 (egyirányú, 3 ajtós)

FVV 1100 CSM–3 (kétirányú, 5 ajtós)

 Az ajtók egy oldalon helyezkedtek el, így ennek a típusnak a kétirányú tulajdonságát nagyon kevés helyen tudták kihasználni, csak Budapest és Szeged egyes vonalain. Miskolcon egyedül az egykori 4-es vonalán volt lehetőség ennek kihasználására, de oda csak egyetlen járműre volt szükség. Az összes többi egyirányúként üzemelt.
 Az országban egyetlen jármű sem maradt ebből a típusból, valamennyi bontásra került.
 Ezzel a típussal került át a gyártás a fővárosból a debreceni DKV-hoz, de ott hamar felismerték a kétoldali ajtók szükségletét, pár darab kivételével már csak azt gyártották.

FVV 1200 CSM–4 (kétirányú, 10 ajtós)

 A 172-es kocsi 1999-től tanulóvillamos (mindkét végen áramszedő, első 2 ajtót kiszerelték, a többit lezárták).
 A 151-es kocsi menetrend szerinti utolsó körét ünnepélyes keretek között teljesítette 2004.11.25-én. Jelenleg különjárati állományban van. Nosztalgia villamosként üzemel, ha az 1-es vonalon volt igény rá. (a 100.-as csak a 2-es vonalon tud közlekedni). Ez nincs felújítva, mint a társa.
 A 147-es Szentendrén van kiállítva

TATRA KT8D5

 Ülőhelyek száma: 54 db
 Állóhelyek száma: 177 db
 Ajtók száma: 10 db
 Tengelyek száma: 8 db
 Hangos utastájékoztatás: HÉVBSZ-01("gépnéni", "műtyúk")
 Maximális sebesség: 65 km/óra
 A rekuperáció nem más, mint fékezéskori energia-visszatáplálás a hálózatba.

SGP E1

 „bécsi” villamosok
 A korszerűtlen, a pályát nagymértékben rongáló FVV villamosok cseréje halaszthatatlanná vált.  A sorozatos sikertelen beszerzési tenderek után, a vállalat kénytelen volt, áthidaló megoldásként, Bécsből, hulladékvas áron, használt járműveket vásárolni.
 2002 év végén a „Bengálik” cseréjére elkezdték beszerezni a „bécsi” villamosokat.
 A 4 ajtós villamosok származási helyükre jellemzően, piros-fehér színezéssel álltak forgalomba.
 2004-ben a flotta felbővült az elvárt mértékre, így a bengálikat végre ki lehetett vonni a forgalomból.
 4716-os villamost 2006-ban felújították, ez az egyetlen mely új fényezést kapott, és oktatókocsinak alakították át.
 Hossz: 14 700 mm
 Szélesség: 2 200 mm
 Magasság: 3 145 mm
 Állóhelyek száma: 92 db
 Ülőhelyek száma: 34 db
 2015-ig közlekedtek

Lohner c3 pótkocsi

 Az SGP E1 villamosokkal érkeztek.
 Nem rendelkeznek saját motorral, az E1-es villamosok vontatták őket
 Csak 2010-ig közlekedtek

Škoda 26T

Jegyzetek

Források 
 MVK Zrt. hivatalos oldal
 Garázsmenet A miskolci tömegközlekedés és járműpark részletes ismertetése, képekkel
  Tömegközlekedés közúton és vasúton

További információk 

 MVK ZRt. hivatalos oldal
 Garázsmenet A miskolci tömegközlekedés és járműpark részletes ismertetése, képekkel
 Tömegközlekedés.lap.hu
 A miskolci villamos honlapja

Miskolc közlekedése
Villamosok
Közlekedéssel kapcsolatos listák